Уолпол — остров в Новой Каледонии.

Фамилия (Walpole):
 Уолпол, Роберт, 1-й граф Орфорд (1676—1745) — британский государственный деятель.
 Уолпол, Спенсер (1839 — 1907) — сэр, английский историк и государственный деятель.
 Уолпол, Хорас, 4-й граф Орфорд (1717—1797) — английский писатель, основатель жанра готического романа. Младший сын Роберта Уолпола.
 Уолпол, Хью (1884—1941) — британский писатель.